Siro acaroides est une espèce d'opilions cyphophthalmes de la famille des Sironidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique des États-Unis. Elle se rencontre dans les chaînes côtières du Pacifique en Oregon, au Washington et en Californie.

Description 
La femelle holotype mesure .

Systématique et taxinomie 
Cette espèce a été décrite sous le protonyme Holosiro acaroides par Ewing en 1923. Elle est placée dans le genre Siro par Newell en 1947.

Publication originale 
 Ewing, 1923 : « Holosiro acaroides, new genus and species, The only new world representative of the mite-like phalangids of the suborder Cyphophthalmi. » Annals of the Entomological Society of America, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Sironidae
Espèce d'opilions (nom scientifique)
Faune endémique des États-Unis